carina: a madarak tarajos szegycsontjának része (taraj)
Carina: egy csillagkép (magyarul „Hajógerinc csillagkép”)